Минулого року перемогли Дарія Гаврилова та Еллен Перес, але Гаврилова вирішила не грати, а Перес утворила пару зі Сторм Сендерс, яка поступилася в першому колі  Ніколь Меліхар та Демі Схюрс.

Меліхар зі Схюрс виграли титул, здолавши в фіналі  пару Гейлі Картер / Луїза Стефані з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання
Сітка 

Internationaux de Strasbourg - Doubles
2020 Doubles
2020 у французькому спорті